Дени́с Бори́сович Сидо́ренко (; 18 апреля 1989, Харьков, УССР) — украинский футболист, вратарь клуба «Металлист 1925».

Игровая карьера 
В футбол начинал играть в 9 лет в харьковской ДЮСШ-13. Поначалу играл нападающим, но современем был переведён играть в ворота. Первыми тренерами футболиста были Виктор Удовенко и Игорь Кутепов, позже был переведён в группу к Андрею Кудымову. В ДЮФЛ начинал играть за «Кристалл» (Пархомовка), где через сезон был замечен наставником юношеской команды «Металлиста» Игорем Биком. В 15 лет отправился на сборы с «Металлистом-2», после чего в итоге подписал свой первый профессиональный контракт.

В 2006—2011 годах сыграл 63 матча за «Металлист» в турнире дублёров. Побывал в арендах в перволиговом овидиопольском «Днестре» и дубле «Таврии». На протяжении нескольких сезонов попадал в заявки на матчи Премьер-лиги, но за «Металлист» там так и не дебютировал. Летом 2011 года подписал контракт с «Гелиосом». В этом клубе играл 4 года, став основным вратарём.

Зимой 2015 года вернулся в «Металлист». 8 апреля того же года в Кубковом матче против донецкого «Шахтёра» дебютировал в первой команде харьковчан. 26 апреля из-за дисквалификации Сергея Погорелого Сидоренко в матче против запорожского «Металлурга» впервые сыграл в Премьер-лиге, сохранив в дебютной игре свои ворота «сухими». Всего в сезоне 2014/15 сыграл 2 матча в высшем дивизионе.

В феврале 2016 года на правах аренды вернулся в «Гелиос».

6 июля 2018 года подписал контракт с харьковским клубом «Металлист 1925».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Днестр» Овидиополь
Игроки ФК «Гелиос»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Металлист 1925»